

Persone 
 David Reece – cantante heavy metal statunitense
 Jimmy Reece – pilota automobilistico statunitense
 Marcel Reece – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Reece – variante del nome proprio di persona gallese Rhys
 Reece City – comune degli Stati Uniti d'America situato in Alabama

Pagine correlate 
 Reese
 Rees
 Rhys (disambigua)